Ime 

 grof Miroslav Kulmer (stariji), (1814. – 1877.), hrvatski general austro-ugarske vojske
 grof Miroslav Kulmer (mlađi), (1860. – 1943.), hrvatski veleposjednik, pravnik i političar